Russell County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Russell County (Alabama) – okres státu Alabama
 Russell County (Kansas) – okres státu Kansas
 Russell County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Russell County (Virginie) – okres státu Virginie